Патрисио Джеронимо Мариано (; 17 марта 1877, Манила, Генерал-капитанство Филиппины — 28 января 1935, там же, Филиппины) — филиппинский , , , , , революционер.

Биография 
Получил высшее образование в Университете Атенео-де-Манила и в частном римско-католическом доминиканском институте (коллегии) Сан-Хуан-де-Летран. Получил степень бакалавра искусств в Лицее Манилы (ныне Манильский центральный университет).

В молодости стал членом Катипунана, тайной филиппинской патриотической организации, созданной для борьбы с испанским владычеством, которая сыграла важную роль в Филиппинской революции. Был одним из основателей организации, известной как Asociacion Pro Patria.

Умер от рака гортани.

Творчество 
Представитель двух направлений — романтизма и символизма.

Писал на тагальском языке. Автор ряда сарсуэл. Им написано более 60 пьес. Наиболее значительные — «Восток» и «Новый Христос» — драмы с отчетливой социальной направленностью, показывающие столкновения между трудом и капиталом.

Писал также стихи, рассказы, драмы и оперетты. Будучи журналистом, писал статьи для периодических изданий, таких как El Heraldo de la Revolucion (The Herald of the Revolution) и Ang Kaibigan ng Bayan (The Friend of the Nation).

Темой творчества Патрисио Мариано было также освобождение Филиппин от американской колонизации. Он символически отобразил драматические события филиппино-американской войны 1899—1903 годов.

Избранные произведения

Пьесы 
 Sampaguita («Jazmine») (1901)
 Anak ng Dagat («Child of the Sea»)
 Ang Pakakak («The Tuba») (a one-act drama) (1913)
 Ang Silanganan («The East» or «The Levant») (a one-act drama) (1904)

Проза 
 Juan Masili: Ang Pinuno ng Tulisan (1906)
 Ang mga Anak Dalita (1911)
 Ang Tala sa Panghulo (1913)

Литература 
 Сантос А. Филиппинская литература: Краткий очерк. — М., 1965.— С.59.
 Escasa Nenita О. Si Patricio Mariano at ang kasiningan ng kanyang mga dula. // Philippine studies. — Manila; 1971- Vol. 19 — № 2,- P. 231—340.

Ссылки 
 Mariano, Patricio

Писатели романтизма
Писатели-символисты
Филиппинские поэты
Выпускники университета Атенео-де-Манила
Революционеры Филиппин
Умершие от рака гортани